Сотело () — испанская фамилия. Известные носители:

 Сотело, Маурисио (род. 1961) — испанский композитор, дирижёр, педагог.

 Кальво Сотело, Хосе (1893—1936) — испанский политический деятель, адвокат, экономист.
 Кальво-Сотело и Бустело, Леопольдо (1926—2008) — испанский политический деятель.

См. также 
 «Кальво Сотело» — название испанского футбольного клуба «Пуэртояно» в 1948—1988 годах.